Berliner – przymiotnik "berliński"
 Berliner Ensemble
 Berliner Zeitung
Berliner – nazwisko pochodzące od nazwy miasta Berlin
 Emil Berliner
 Rudolf Berliner
 Szoel Berliner